Asprona son unas siglas que pueden hacer referencia a distintas asociaciones sin ánimo de lucro españolas para personas con discapacidad psíquica:

 Asprona en la provincia de Albacete.
 Asprona en la provincia de León.
 Asprona en la provincia de Valencia.
 Asprona en la provincia de Valladolid.